Příjmení Hodek nosí více významných osobností:

 Andrej Hodek (* 1981) – slovenský fotbalový útočník
 Břetislav Hodek (1924–2007) – český lexikograf, literární vědec, spisovatel a překladatel z angličtiny
 František Josef Hodek (1870–1952) – český architekt a stavitel
 Gustav Hodek (1832–1917) – český podnikatel a cukrovarník
 Josef Hodek – rozcestník
 Václav Hodek (1828–1886) – český revolucionář, politický vězeň a novinář

Česká příjmení